FIF est un sigle qui peut désigner :
 Fédération ivoirienne de football ;
 Fédération des industries ferroviaires, en France ;
 Frederiksberg IF, un club danois de handball basé à Frederiksberg ;
 Fondation de l'islam de France ;
 FIF, un ancien constructeur automobile belge ;
 Festival international du film, acronyme utilisé par différents festivals de cinéma.